10-й чемпионат Европы по футболу 1996 — прошёл в Англии с 8 по 30 июня. Победителем стала сборная Германии, обыгравшая в финале в дополнительное время неожиданно пробившуюся в финал сборную Чехии. Начиная с этого первенства Европы количество участников финальной части увеличилось в два раза — до 16. В связи с этим добавилась ещё одна стадия плей-офф — 1/4 финала.

Футбольная Европа смогла в полной мере ощутить последствия распада СССР, Чехословакии и Югославии, в результате которых на футбольной карте образовалось более десятка новых государств, в том числе Чехия, которая стала чуть ли не главным героем турнира.

В Англии было впервые применено правило «золотого гола» — игра до победного мяча при ничьей. Новшеству было суждено сработать в финальном матче. Первым автором «золотого гола» стал немец Оливер Бирхофф.
Первый чемпионат Европы, где команда получала три очка за победу.

Участники 

 (*) — С момента распада Чехословакии
 (**) — С момента распада СССР

Города и стадионы 
УЕФА было объявлено о победе Англии за право стать хозяйкой Евро-96 на исполкоме 5 мая 1992 года в Лиссабоне ещё до того, как было принято решение увеличить число команд-участниц до 16, в связи с чем первоначально было заявлено о четырёх стадионах, примущих игры турнира. Помимо стадионов «Уэмбли» в Лондоне, «Вилла Парк» в Бирмингеме и «Олд Траффорд» в Манчестере, на оставшееся место претендовали стадионы Лидса, Ньюкасл-апон-Тайна и Сандерленда.

На право проведения финального турнира также претендовали Австрия, Греция, Нидерланды и Португалия.

Отборочные игры

Составы команд

Финальный турнир

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира состоялась 17 декабря 1995 года в Международном конференц-центре в Бирмингеме. Лишь четыре сборные являлись сеяными:
  (принимающая сторона)
  (действующий чемпион)
 
 
Остальные сборные могли попасть в любую группу. Жеребьёвка проходила с поочерёдным определением сборных на позиции в группах.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры 
5 голов
  Алан Ширер

3 гола
  Юрген Клинсман
  Давор Шукер
  Бриан Лаудруп
  Христо Стоичков

2 гола
  Тедди Шерингем
  Оливер Бирхофф
  Маттиас Заммер
  Пьерлуидлжи Казираги

Символическая сборная 
  Андреас Кёпке
  Паоло Мальдини
  Маттиас Заммер
  Марсель Десайи
  Лоран Блан
  Дитер Айльтс
  Карел Поборский
  Пол Гаскойн
  Алан Ширер
  Христо Стоичков
  Давор Шукер

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на RSSSF
 История Чемпионатов Европы. 1996. Англия